Мяч — спортивный снаряд.
 Баскетбольный мяч — снаряд для игры в баскетбол.
 Мяч для гольфа — снаряд для игры в гольф.
 Мяч для гэльского футбола — снаряд для игры в гэльский футбол.
 Мяч для сквоша — снаряд для игры в сквош.
 Мяч для хоккея с мячом — снаряд для игры в хоккей.
 Теннисный мяч — снаряд для игры в теннис.
 Футбольный мяч — снаряд для игры в футбол.
 «Мяч» — корабль-баркалон Азовского флота 1702 года постройки.
 Мяч — тормозящий узел в альпинизме.

См. также